Дикреозавр (Dicraeosaurus) — рід ящеротазових динозаврів родини дикреозаврових (Dicraeosauridae), що існував у пізній юрі (155—150 млн років тому). Рештки динозавра знайдені у відкладеннях формації Тендагуру на південному сході Танзанії. Разом з цими скам'янілостями знайдено рештки Giraffatitan і Kentrosaurus.

Опис 
Дикреозавр сягав 12 метрів завдовжки. Він мав відносно коротку як для завропода шию, як складалася з 12 хребців. Ймовірно, він живився рослинністю з другого ярусу (підліску) або листям чагарників. Хвіст не мав батогоподібної форми як у інших Diplodocoidea.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що ілюструє еволюційні зв'язки в рамках надродини Diplodocoidea, за Sereno et al., 2007.

Примітки 

Завроподи
Динозаври Африки
Динозаври юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 1914